nzu – codice ISO 639-3 della lingua teke-zikou